Il singolare del Toray Pan Pacific Open 1998 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1998.

Martina Hingis era la detentrice del titolo, ma ha perso in finale 6–3, 6–3 contro Lindsay Davenport.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Martina Hingis (finale)
  Lindsay Davenport (campionessa)
  Amanda Coetzer (semifinali)
  Iva Majoli (semifinali)

 Irina Spîrlea (quarti di finale) 
 Anke Huber (primo turno) 
n/a
 Ai Sugiyama (quarti di finale) 
 Ruxandra Dragomir (primo turno)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 
 

Toray Pan Pacific Open 1998